Ли́дия Никола́евна Стре́льникова (18 марта 1933 — 24 мая 2013) — советская волейболистка и волейбольный тренер, игрок сборной СССР (1955—1962). Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, 7-кратная чемпионка СССР. Связующая. Заслуженный мастер спорта СССР (1956).

Биография 
Выступала за команды: 1948—1950 — «Каучук» (Москва), 1951—1966 — «Динамо» (Москва) (1951—1966). чемпионка СССР (1951, 1953—1955, 1960, 1962), серебряный (1952, 1957, 1958, 1966) и бронзовый (1965) призёр чемпионатов СССР, победитель Кубка СССР (1951 и 1953), победитель Кубка европейских чемпионов (1961 и 1963). В составе сборной Москвы становилась чемпионкой (1956) и серебряным призёром (1959) первенств СССР и Спартакиад народов СССР.

В сборной СССР в официальных соревнованиях выступала в 1955—1962 годах. В её составе: двукратная чемпионка мира (1956 и 1960), серебряный призёр мирового первенства 1962, чемпионка Европы 1958, серебряный призёр чемпионата Европы 1955.

После окончания игровой карьеры работала тренером. В 1968—1974 — тренер команды «Динамо» (Москва), чемпиона СССР 1970—1973.

Литература 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Персоналии по алфавиту
Волейболисты СССР
Волейбольные тренеры СССР
Чемпионы мира по волейболу
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ЖВК «Динамо» Москва